bł. Wawrzyniec z Ripafratta (zm. 1456) – włoski dominikanin
 bł. Wawrzyniec Pak Chwi-deuk (ok. 1766–1799) – koreański męczennik
 bł. Wawrzyniec Maria od św. Franciszka Ksawerego (1782–1856) – włoski pasjonista

Zobacz też: Święty Wawrzyniec